Charles Margue (1956-), spécialiste des études d'opinion (sondages) et homme politique luxembourgeois (député écologiste);
 Georges Margue (1918-2003), avocat et homme politique luxembourgeois (député chrétien-social); frère aîné de Paul Margue;
 Guillaume Margue (1828-1888), homme politique français;
 Michel Margue (1959-), historien luxembourgeois (fils de Paul Margue);
  (1888-1976), historien et homme politique luxembourgeois chrétien-social (père de Georges et Paul Margue);
 Paul Margue (1923-2019), historien luxembourgeois (frère de Georges Margue).